Izák Komnenos je jméno objevující se během historie několikrát v řeckém aristokratickém rodu Komnenů:

 Izák I. Komnenos (1005–1061) – byzantský císař v letech 1057–1059
 Izák Komnenos, vévoda z Antiochie – synovec Izáka I. Komnena
 Izák Komnenos (zemřel 1152) – syn Alexia I. Komnena
 Izák Komnenos (zemřel 1154) – syn Jana II. Komnena
 Izák Komnenos (Kypr) – byzantský místodržící Kypru 1184–1196